Zentrum steht für:

 Zentrum ist eine Zusammenfassung einzelner Teileinheiten
 Einkaufszentrum, Konzentration von Einzelhandelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben 
 Medizinisches Behandlungszentrum, siehe Berufsausübungsgemeinschaft
 Mittelpunkt einer geometrischen Figur
 Innenstadt, das Stadtzentrum
 Hauptort, geografischer oder wirtschaftlicher Mittelpunkt einer Region
 Zentrum (Neuroanatomie), Gruppierung von Nervenzellen im Nervensystem
 Zentrum (Schach), die vier Felder in der Mitte des Spielbrettes
 Das Zentrum, Roman (2000) von José Saramago
 Im Zentrum, österreichische Fernseh-Talkshow
 Galaktisches Zentrum, Massenzentrum unseres Milchstraßensystems
 Zentrum (Verein), früher: Zentrum Automobil, Verein für Angestellte der Autoindustrie und des Gesundheitswesens

mathematisch:
 Zentrum (Algebra), bestimmte Teilmenge einer Struktur
 Zentrum (Graphentheorie), Teilmenge aller Knoten eines Graphs

politisch:
 politische Mitte, Standpunkt im politischen Spektrum
 kurz für die Deutsche Zentrumspartei

Stadtteile:
 Bonn-Zentrum
 Chemnitz-Zentrum
 Kufsteiner Zentrum
 Zentrum (Landstuhl)
 Offenbach-Zentrum
 Zentrum (Tübingen)

Siehe auch:
 Centrum
 Haus Zentrum
 Zentrumspartei (Begriffsklärung)